Johann Simon Mayr, vroeg-19e-eeuwse in Italië werkzame operacomponist.
Ernst Mayr, Duits-Amerikaanse bioloog, die zich verzette tegen het reductionisme
Gustav Mayr, Oostenrijks entomoloog